Новотроицк — название населённых пунктов в России:
 
 Ново-Троицк — село в Турочакском районе Республики Алтай.
 Новотроицк — посёлок в Родинском районе Алтайского края.
 Новотроицк — село в Солтонском районе Алтайского края.
 Новотроицк — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Новотроицк — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Новотроицк — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Новотроицк — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Новотроицк — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Новотроицк — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Новотроицк — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Новотроицк — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Новотроицк — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
Новотроицк — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Новотроицк — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Новотроицк — село в Северном районе Новосибирской области.
 Новотроицк — деревня в Татарском районе Новосибирской области, Никулинский сельсовет.
 Новотроицк — село в Татарском районе Новосибирской области, Новотроицкий сельсовет.
 Новотроицк — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Новотроицк — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1999 г.
 Новотроицк — село в Нижнеомском районе Омской области.
 Новотроицк — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Новотроицк — село в Саргатском районе Омской области.
Новотроицк — деревня в Тарском районе Омской области, упразднена в 1972 г.
 Новотроицк — город в Оренбургской области.
 Новотроицк — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.
 Новотроицк — деревня в Можгинском районе Удмуртии.

См. также